Paraeukrohnia absurdus är en djurart som tillhör fylumet pilmaskar, och som beskrevs av Kasatkina och Stolyarova 2006. Paraeukrohnia absurdus ingår i släktet Paraeukrohnia och familjen Eukrohniidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Pilmaskar
absurdus